Molekulska formula -{C17H16O4}- se može odnositi na:

 Fenetil estar kofeinske kiseline
 Flavokavain B